Towanda Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Towanda Township (Illinois)
 Towanda Township (Butler County, Kansas)
 Towanda Township (Phillips County, Kansas)
 Towanda Township (Pennsylvania)